En Grèce : 
Sotíra (Pella)
Sotíra (Trikala)
À Chypre :
Sotíra (Famagouste)
Sotíra (Limassol)

Sotira est aussi d'un insecte coléoptère.